Лялько Вадим Іванович — український науковець в галузі аерокосмічних досліджень та гідрогеолог.
 Лялько Вадим — український актор театру, кіно та телебачення.

Див. також 
 Лялько
Сторінки зі списками однофамільців-тезок